Galactosomum är ett släkte av plattmaskar. Galactosomum ingår i familjen Heterophyidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sugmaskar
Galactosomum